Yangtou bezeichnet:

 Yangtou (Pinggui) (羊头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pinggui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Yangtou (Dehua) (汤头乡), Gemeinde im Kreis Dehua in der chinesischen Provinz Fujian
 Yangtou (Fu’an) (阳头街道), Straßenviertel der Stadt Fu’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Yangtou (Hedong) (汤头街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hedong in der chinesischen Provinz Shandong